es una palabra japonesa que puede hacer referencia a:

 La Clase Akatsuki de destructores, que sirvieron en la Armada Imperial Japonesa durante la Guerra Ruso-Japonesa.
 El Akatsuki, primer destructor de la citada clase, a la que daba nombre.
 La Clase Akatsuki de destructores, que sirvieron en la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
 El Akatsuki, primer destructor de la citada clase, a la que daba nombre.
 El Akatsuki, un tren nocturno que opera entre Kioto y Nagasaki.
 La sonda espacial Akatsuki (PLANET-C), de la JAXA.
 La Organización Akatsuki, una organización criminal ficticia del anime y manga Naruto.
 ORB-01 Akatsuki, un arma ficticia en Gundam Seed Destiny.
 Akatsuki, un Knightmare Frame en Code Geass.
 Akatsuki, un demonio ficticio en Konjiki no Gash Bell!!: 101 Banme no Mamono.
Akatsuki no Kuruma, una canción de FictionJunction Yuuka.
Akatsuki Kain, un personaje del manga y anime Vampire Knight.
Akatsuki, un personaje del manga y anime Log Horizon.
Akatsuki, la capital de Amberground, el mundo ficticio del manga Tegami Bachi.
 Fire Emblem: Akatsuki no Megami, el décimo juego de la saga Fire Emblem.
Akatsuki no Yona, manga creado por Mizuho Kusanagi, adaptado al anime por Studio Pierrot. 
Akatsuki, canción de la banda japonesa Babymetal.
Akatsuki no chinkonka, canción de la banda japonesa Linked Horizon, de la banda sonora de Shingeki no Kyojin.
Akatsuki, Unidad de Ensemble Stars!.
 Akatsuki, canción de la banda de animé japonesa "Photon Maiden"